Daniela Di Bari (1979) – calciatrice italiana
 Datto di Bari (980 circa–1021) – tra i protagonista dell'insurrezione anti-bizantina di Bari nel 1009
 Domenico Di Bari (1925-2009) – architetto italiano
 Felicia Di Bari (1980) – cestista italiana
 Giuseppe Di Bari (1969) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Giuseppina Di Bari (1987) – calciatrice italiana
 Martina Di Bari (2002) – calciatrice italiana
 Nicola Di Bari (1940) – cantautore italiano
 Romano Di Bari (1936-2018) – calciatore italiano
 Schiavo di Bari (fl. 1230 ca.) – giullare medievale